La route nationale 210 peut désigner :
  Route nationale 210 en Chine
  Route nationale 210 en France

Voir aussi